Comitatul Deuel sau Deuel County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Deuel County, Nebraska: named for Harry Porter Deuel, a long time railroad official who resided in Omaha, NE
 Deuel County, South Dakota: named for Jacob S. Deuel, a pioneer and sawmill operator in the Dakota Territory